Łajsy bezeichnet Dörfer in der Woiwodschaft Ermland-Masuren in Polen:
 Łajsy (Gietrzwałd), Dorf der Gmina Gietrzwałd im Powiat Olsztyński, bis 1928 Leyßen, 1928 bis 1945 Leissen, Kreis Allenstein, Ostpreußen
 Łajsy (Pieniężno), Dorf der Gmina Pieniężno im Powiat Braniewski, bis 1945: Layß, Kreis Braunsberg, Ostpreußen